Димитър Антонов Силяновски е виден български учен юрист и общественик, председател на Македонския научен институт.

Биография 
Димитър Силяновски е роден в 1892 година в Крушево, днес в границите на Северна Македония. Дядо му е строител на главната църква в града. Димитър Силяновски учи в класическия отдел на Първа софийска мъжка гимназия. Записва математика в Софийския университет. В 1915 година завършва право в Юридическия факултет на университета. Участва в Първата световна война като запасен подпоручик в Първа полска допълваща батарея.. След войните работи в Софийския търговски съд. Специализира съдоустройство и съдопроизводство в Германия и Австрия (1925). След завръщането си в България започва да преподава в Юридическия факултет. През 1928 става доцент, а в 1932 година - професор по граждански процес. Води курсове по предпазен конкордат и по трудово право (1940 - 1942). Известно време е декан на Юридическия факултет, а в 1944 година става ректор на Университета. От 1938 г. също така е бил зам.-ректор на Свободния университет за политически и стопански науки (днес УНСС).

Димитър Силяновски развива и активна дейност за каузата на македонските българи. След Първата световна война се включва в дейността на македонските бежански организации. Той е активен участник в дейността на Македонския научен институт, като от 1930 г. е член на Управителния му съвет, а през 1940 г. е подпредседател на Изпълнителния съвет.

След Деветосептемврийския преврат през 1944 година и уволяването на старото ръководство на МНИ през януари 1945 година Силяновски е назначен за председател на Института. Но през ноември 1945 Силяновски се отказва от участие в ръководството на МНИ, поради засиления натиск от страна на комунистическата власт за фалшифициране на историята на Македония и нейното българско население.

Димитър Силяновски е баща на композитора Трифон Силяновски.

Родословно дърво

Трудове 
 „Изменение на иска“ (1932)
 „Материалната законна сила в гражданския процес“ (1934)
 „Гражданско съдопроизводство“ (1938 – 1946)
 „Частични искове и тяхната допустимост“ (1941)
 „Редовността на предавяването на иска като процесуална предпоставка“ (1948)
 „Изясняване на фактическата страна на спора в гражданския процес“ (1961)

Източници 

 Енциклопедия България, Т.6, Издателство на БАН, София, 1988
 Проф. Борис Яновски, „Любомир Милетич - учен и общественик“, в: „Македонски преглед“, г.XIV, 1991, кн.2.
 Биография на сайта на Македонския научен институт

Ректори на Софийския университет
Български юристи от Македония
Членове на Македонския научен институт
Председатели на Македонския научен институт
Родени в Крушево
Български учени от Македония
Български съдии
Починали в София
Български общественици от Македония
Преподаватели в УНСС
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства
Преподаватели в Юридическия факултет на Софийския университет
Погребани в Централните софийски гробища
Български подпоручици
Български офицери от Македония
Български военни дейци от Първата световна война